Караджа () — турецкая и татарская фамилия, а также топоним.

Топоним 
 Караджа — прежнее название села Оленевка в Черноморском районе Крыма.
 Караджа — прежнее название села Мартыновка в Джанкойском районе Крыма.
 Караджа — река бассейна Таракташа в Крыму.
 Караджа — балка в Крыму, на Тарханкутском полуострове.

Персоналии 
 Караджа, Джем (1945—2004) — турецкий рок-музыкант азербайджано-армянского происхождения.
 Караджа, Ишин (род. 1973) — турецко-киприотская певица родившаяся в Великобритании.
 Стефан Караджа (1840—1868) — болгарский национальный герой, революционер, участник национально-освободительного движения в Болгарии и Румынии, видный лидер восстания против Османской империи.
 Караджа, Рейхан (род. 1970) — турецкая певица.
 Караджа, Хайреттин (1922—2020) — турецкий эколог и общественный деятель.
 Караджа, Эфеджан (род. 1989) — турецкий футболист.

См. также 
 Караджа-Багалак
 Караджич